Hallen (Åre), een plaats in de gemeente Åre in het landschap Jämtland en de provincie Jämtlands län in Zweden
 Hallen (Bollnäs), een plaats in de gemeente Bollnäs in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Hallen (Partille), een plaats in de gemeente Partille in het landschap Västergötland en de provincie Västra Götalands län in Zweden
 Hällen, Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel
Ook nog:
 Lakenhal, algemeen lemma over steden met een lakenhal.
 Stadshallen, de middeleeuwse hallen van de stad Brugge
 Waterhalle, de middeleeuwse overdekking van de maritieme centrale los- en laadplaats in Brugge
 Lakenhalle, de middeleeuwse hallen van de stad Ieper